Slovo Křenovy může označovat:

 Křenovy, obec v okrese Domažlice
 Křenovy (Troskovice), vesnici, část obce Troskovice v okrese Semily
 Křenovy Dvory, osadu, část obce Nadějkov v okrese Tábor